

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Sulino – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Choszczno
 Sulino – przysiółek wsi Osetna w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Lipiany
 Sulino – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Marianowo

Zobacz też 
 Sulino (przystanek kolejowy)
 Sulinowo